Троллейбус Аддис-Абебы — отменённая единственная троллейбусная система Эфиопии. На 2014 год не открыта. Планировался один маршрут. Строительство троллейбуса отменено, взамен строится трамвайная сеть.

Троллейбусная система принадлежала совместному российско-эфиопскому предприятию «РусАфроТролл» (с 70 % доли эфиопских бизнесменов и 30 % россиян).

История и перспективы 
 Совместная российско-эфиопская компания «РусАфроТролл» была создана в ноябре 2006 года.
 Первые троллейбусы из России отправились в Африку в августе 2007 года.

Два троллейбуса ЗиУ, импортированных в августе 2007 года, какой-то период времени демонстрировались на площади Meskal в центре Аддис-Абебы в конце 2007 года. Но в апреле 2009 года вдоль предлагаемой трассы не было обнаружено никаких признаков строительства. Впоследствии один из двух троллейбусов был списан. Обе машины, ни разу не выходившие на линию, находятся в г. Бишофту. Частые перебои с подачей электроэнергии, связанные с неадекватной мощностью генераторов электричества в городе, делают открытие троллейбусного движения маловероятным в ближайшее время.

 В планах компании «РусАфроТролл» было создание в Эфиопии троллейбусного завода, который мог бы поставлять троллейбусы на рынки Африки и Латинской Америки. Предполагался выпуск до 500 троллейбусов в год.

В 2011 годы появились планы строительства трамвая в Аддис-Абебе , а в 2012 году началось постепенное строительство первой линии, открытие которой запланировано на 2015 год. Это по сути поставило крест на идее троллейбусной сети.

Маршрутная сеть 
 Планировался № 1. «Геородис — Адису Гебея».

Подвижной состав

Поставки 2007 года 
 Троллейбус ЗиУ-682Г-016, заводской номер 0008927
 Троллейбус ЗиУ-682Г-016, заводской номер 0008928

См. также 
 Список городских троллейбусных систем

Аддис-Абеба
Общественный транспорт Эфиопии
Аддис-Абеба
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2008 году
Транспорт Аддис-Абебы
2000-е годы в Эфиопии
2008 год в Эфиопии